Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Chicago 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrici Ol'ga Morozova e Virginia Wade che hanno battuto in finale Evonne Goolagong e Martina Navrátilová 64-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Billie Jean King /  Betty Stöve (semifinali)
 Rosie Casals /  Françoise Dürr (quarti di finale)

 Ol'ga Morozova /  Virginia Wade (Campionesse)
 Evonne Goolagong /  Martina Navrátilová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chicago 1976